Пісенний конкурс Євробачення 1997 став 42-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 3 травня 1997 року в місті Дублін, Ірландія. Преселекційна система була модифікована, щоб дозволити всім країнам брати участь, щонайменше, раз у два роки. Переможець торішнього конкурсу проходить автоматично, а інші 17 учасників обираються на основі середньої кількості очок за останні 5 років (загальна кількість очок розділена на кількість участі даної країни).

Якщо виходить нічия між двома або трьома країнами, то вирішальним фактором є кількість очок, набрана в останній рік участі. Інші сім місць віддаються країнам, які не брали участь у попередньому році, але транслювали конкурс і повністю відповідають правилам.

Ця система ротації була уведена для скорочення кількості країн, що беруть участь, за цією концепцією всі країни діляться на дві категорії — Активних і Пасивних учасників. Ціль — дозволити брати участь різним країнам і скоротити середню кількість учасників у конкурсі на рівні 23-25. Якщо який-небудь із Активних учасників відмовляється брати участь у конкурсі, ЕВС просить наступного кандидата за списком Пасивних Учасників, якщо він побажає — стати Активним Учасником. Якщо відповідь позитивна — ця країна може стати учасником конкурсу, якщо негативна — ЕВС просить наступну країну за списком і так далі.

Конкурс у сьомий раз був проведений в Ірландії. Гран-Прі був вручений Великій Британії з піснею «Love shine a light», виконаною гуртом «Katrina and The Waves», що стала міжнародним хітом.

В конкурсі брала участь польська співачка Анна Марія Йопек, і з піснею «Ale jestem» вона посіла 11 місце серед 25 учасників.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

Травень 1997
1997 у телебаченні
1997 в Ірландії
Музика Дубліна